Hohenau (Neder-Beieren)
Hohenau (Paraguay)
Hohenau an der March
Hohenau an der Raab